Заголодно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заголодно — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Заголодно — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.